Aase Hansen er et navn der bæres af flere personer:

 Aase Hansen (forfatter) (1893 – 1981) – en dansk forfatter, oversætter og litterær konsulent
 Aase Hansen (skuespiller) (1935 – 1993) – dansk skuespiller